Vanaküla (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Vanaküla (Gambyn), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa met als Zweedse naam Gambyn
 Vanaküla (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Vanaküla (Põlva), een plaats in de Estlandse gemeente Põlva, provincie Põlvamaa